Lista procesorów Intel Core i7 – niekompletna lista procesorów Core i7 pierwszej generacji.

Lista produkowanych procesorów Intel Core i7

Procesory do komputerów typu stacjonarnego

Socket LGA 1156

"Lynnfield" (45 nm) 
 Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (implementacja NX bit), TXT, Intel VT, Hyper-Threading, Turbo Boost, DMI, Smart Cache, HD Boost
 Wymiary jądra procesora (Die): 296 mm²
 Stepping: B1

Socket LGA 1366

„Bloomfield” (45 nm) 
 Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (implementacja NX bit), TXT, Intel VT, Hyper-Threading, Turbo Boost, DMI, Smart Cache, HD Boost
 Wymiary jądra procesora (Die): 263 mm²
 Stepping: C0, D0

Core i7 Extreme

„Bloomfield XE” (45 nm) 
 Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (implementacja NX bit), TXT, Intel VT, Hyper-Threading, Turbo Boost, DMI, Smart Cache, HD Boost
 Wymiary jądra procesora (Die): 263 mm²
 Stepping: C0, D0

Procesory do komputerów mobilnych

Socket µPGA-989

„Clarksfield” (high voltage; 45 nm)

„Clarksfield XM” (extreme voltage; 45 nm)

Lista planowanych procesorów Intel Core i7

Procesory do komputerów typu stacjonarnego

Socket LGA 1156

„Lynnfield” (45 nm)

Socket LGA 1366

„Bloomfield” (45 nm)

Procesory do komputerów mobilnych

„Arrandale” (low voltage; 32 nm)

„Arrandale” (medium voltage; 32 nm)

„Arrandale” (standard voltage; 32 nm)

Notes 
Note 1: Turbo describes the available frequency bins (+133 MHz)of Intel Turbo Boost Technology that are available for 4, 3, 2, 1 active cores respectively.

Zobacz też 
 Intel Core i7

Linki zewnętrzne 
 Intel’s Core i7 web page
 Intel’s Core i7 Extreme Edition web page
 Intel’s Core i7 Processor Numbers
 Intel’s Core i7 Extreme Edition Processor Numbers
 

Intel Core i7